Junkie est un terme d'origine anglaise désignant une personne souffrant de toxicomanie. 

Le terme peut également désigner :

Musique 
 Junkie, album du DJ néerlandais 3 Steps Ahead, sorti en 2000.
 Junkie XL, groupe néerlandais produisant de la house progressive.
 Supposed Former Infatuation Junkie,  d'Alanis Morissette.

Littérature 
 Junkie: Confessions of an Unredeemed Drug Addict, nom original de Junky, roman de l'écrivain américain William S. Burroughs paru en 1953 (sous le pseudonyme de William Lee)

Bande dessinée 
 Nosatsu Junkie, manga shōjo de Ryōko Fukuyama.
Homonymie de titre